

Astronomia 
 M33 – numero del Catalogo di Messier della Galassia del Triangolo

Altro 
 Macchi M.33 – aeroplano della Aermacchi
 M33 – Elmetto adottato dalle forze armate italiane dal 1933 al 1975